Беллерс — фамилия:

 Беллерс, Джон (1654—1725) — английский экономист, социальный реформатор, утопист.
 Беллерс, Карлайон (1871—1955) — офицер британского Королевского флота, также политик.